Пеге́ро () — испанская фамилия

Известные носители:
  (род. 1980) — доминиканский спринтер, призёр Чемпионата мира 2008 года.
 Пегеро, Жан-Филипп (род. 1981) — гаитянский футболист
 Сантана Пенеро, Крисмери (род. 1995) — доминиканская тяжелоатлетка.